Те́рмон () — община (дим) в Греции. Входит в периферийную единицу Этолия и Акарнания в периферии Западная Греция. Население 8242 человек по переписи 2011 года. Площадь 333,701 квадратного километра. Плотность 24,7 человека на квадратный километр. Административный центр — Термон. Димархом на местных выборах 2014 года избран и в 2019 году переизбран Спиридон Констандарас ().

Сообщество Кефаловрисон () создано в 1912 году (). В 1915 году () переименовано в Термон (). В 1985 году () создана община Термон. В 1997 году () к общине присоединён ряд сообществ.

Примечания 

Димы Греции
Этолия и Акарнания